Пьер Корне́ль (; , Руан — , Париж) — французский поэт и драматург, отец французской трагедии; член Французской академии (1647). Старший брат драматурга Тома Корнеля.

Биография 
Сын руанского чиновника. Окончил коллеж иезуитов (1622; ныне — лицей имени Корнеля). Лиценциат юриспруденции (1624). На протяжении четырёх лет стажировался в качестве адвоката при Руанском парламенте. В 1628 году получил место прокурора, однако мало интересовался служебной карьерой. До 1635 года занимал различные чиновничьи должности, в 1647 году стал членом Французской академии, в 1662 году переехал в Париж.

К моменту избрания в Академию Корнель был известен как сочинитель «галантных» стихов и комедий «Мелита, или Подмётные письма», «Клитандр, или Освобождённая невинность», трагедии «Медея», трагикомедии «Сид», в центре которых — отношения между личностью и абсолютистским государством, что ознаменовало собою начало театра французского классицизма, где симпатии автора были на стороне власти.

Эти симпатии стали ещё более явными в трагедиях «Гораций», «Цинна, или Милосердие Августа». К началу 1644 года у Корнеля, начиная с трагедий «Родогуна», «Теодора» и «Гибель Помпея», происходит разочарование в абсолютизме, и эти его трагедии получили в литературоведении название «второй манеры», ибо их содержание — это не судьбы нации, а образ монарха-тирана и кипящие вокруг него страсти придворных интриганов и проходимцев.

После избрания его академиком пишет трагедии «Никомед» и «Сурена», свидетельствующие о резком падении его таланта.

Последние годы жизни Корнель провёл очень уединённо и был в крайне стеснённых обстоятельствах. Только благодаря хлопотам его друга Буало, Корнелю была назначена маленькая пенсия. Корнель умер в Париже в полной нищете, и лишь Великая французская революция 1789 года принесла ему посмертную славу.

Творчество Корнеля

Раннее творчество 
Первой пьесой Корнеля обычно считается комедия «Мелита» (1629), однако в 1946 году была обнаружена анонимная рукопись выдержанной в традициях «Астреи» Оноре д’Юрфе пасторальной пьесы «Алидор, или Безразличный» (соч. между 1626 и 1628 годов, опубл. в 2001 году), которую, возможно, следует считать подлинным дебютом великого драматурга (по другим версиям, её автор — Жан Ротру). За «Мелитой» последовал ряд комедий, которыми Корнель создал себе положение и расположил к себе Армана Ришельё.

С 1635 года Корнель писал трагедии, сначала подражая Сенеке; к числу этих первых, довольно слабых попыток принадлежит «Медея» (1635). Затем, вдохновившись испанским театром, он написал «Комическую иллюзию» (1636) — тяжеловесный фарс, главное лицо которого испанский матадор.

«Сид» 

В конце 1636 года появилась другая трагедия Корнеля, составляющая эпоху в истории французского театра: это был «Сид», сразу признанный шедевром; создалась даже поговорка: «прекрасен как Сид» (beau comme le Cid). Париж, а за ним вся Франция продолжали «смотреть на Сида глазами Химены» даже после того, как парижская академия осудила эту трагедию в Sentiments de l’Académie sur le Cid: автор этой критики Шаплен находил выбор сюжета трагедии неудачным, развязку — неудовлетворительной, стиль — лишённым достоинства.

Любопытен факт, что никто из критиков не говорил, что Корнель прославил врагов страны. Между тем Сид — испанский герой, а первая постановка состоялась в разгар войны с Испанией (Тридцатилетняя война), в тяжёлое для Франции время военных поражений.

«Гораций» 
Написанная в Руане трагедия «Гораций» была поставлена в Париже в начале 1640 года, видимо, на сцене Бургундского отеля. Премьера трагедии не стала триумфом драматурга, но от спектакля к спектаклю успех пьесы нарастал. Включённая в репертуар театра «Комеди Франсез», трагедия на этой сцене выдержала количество спектаклей, уступающее лишь «Сиду». В основных ролях пьесы выступали такие прославленные актёры, как мадемуазель Клерон, Рашель, Муне-Сюлли и другие.

Впервые «Гораций» был издан Огюстеном Курбе в январе 1641 года.

На русский язык трагедия переводилась А. И. Чепяговым, А. А. Жандром, А. А. Шаховским и П. А. Катениным в 1817 году, затем М. И. Чайковским (1893), Л. И. Поливановым (1895), Н. Я. Рыковой (1956). Первый перевод предназначался исключительно для сцены и издан не был (кроме 4-го действия пьесы, переведенного П. А. Катениным и напечатанного в 1832 году). Перевод этот ставился несколько раз как в Петербурге, так и в Москве. Октябрьская постановка 1817 года стала, по воспоминаниям современников, «замечательным успехом» актёров. Основные роли исполняли Е. С. Семенова (Камилла), М. И. Вальберхова (Сабина), Я. Г. Брянский (Гораций). Прославились постановки 1819 года (Камилла — А. М. Колосова) и 1823 года (Гораций — Я. Г. Брянский, Камилла — А. М. Колосова, Сабина — А. Д. Каратыгина).

К тому же времени относится женитьба Корнеля на Мари де Ламприер (Marie de Lamprière), разгар его светской жизни, постоянные сношения с отелем Рамбулье. В 1647 году Корнель был избран членом французской академии (кресло № 14).

Религиозная поэзия 
Начиная с 1651 года Корнель увлёкся религиозной поэзией, и напечатал вскоре стихотворный перевод «О подражании Христу» (Imitation de Jésus Christ). Перевод этот имел огромный успех и выдержал за последующие 20 лет 130 изданий. За ним последовало несколько других переводов, панегирики Деве Марии, псалмы и т. д.

Драматургия Корнеля (полный список пьес) 
 «Алидор, или Безразличный» (Alidor ou l’Indifférent) (атрибуция неокончательная) (между 1626 и 1628)
 «Мелита» (Mélite, 1629)
 «Клитандр» (Clitandre, 1631)
 «Вдова» (La Veuve, 1632)
 «Галерея Дворца» (La Galerie du Palais, 1633)
 «Компаньонка» (La Suivante, 1634)
 «Королевская площадь» (La Place royale, 1634)
 «Медея» (Médée, 1635)
 «Комедия, сыгранная в саду Тюильри» (Comedie de Tuileries, в соавторстве с Г. Кольте, П. Л’Этуалем, Ж. Ротру и Ф. де Буаробером) (1635)
 «Комическая иллюзия» (L’Illusion comique, 1636)
 «Сид» (Le Cid, 1636)
 «Гораций» (Horace, 1640)
 «Цинна» (Cinna, 1641)
 «Полиевкт» (Polyeucte, 1642)
 «Смерть Помпея» (La Mort de Pompée, 1644)
 «Лжец» (Le Menteur, 1644)
 «Родогуна» (Rodogune, 1644)
 «Теодор» (Théodore, 1646)
 «Ираклий» (Héraclius, 1647)
 «Андромеда» (Andromède, 1650)
 «Дон Санчо Арагонский» (Don Sanche d’Aragon, 1650)
 «Никомед» (Nicomède, 1651)
 «Пертарит» (Pertharite, 1652)
 «Эдип» (Œdipe, 1659)
 «Золотое руно» (La Toison d’or, 1660)
 «Серторий» (Sertorius, 1662)
 «Софонисба» (Sophonisbe, 1663)
 «Отон» (Othon, 1664)
 «Агесилай» (Agésilas, 1666)
 «Аттила» (Attila, 1667)
 «Тит и Береника» (Tite et Bérénice, 1670)
 «Психея» (Psyché, в соавторстве с Мольером и Филиппом Кино, 1671)
 «Пульхерия» (Pulchérie, 1672)
 «Сурена» (Suréna, 1674)

Значение творчества 
Значение Корнеля для французского театра заключается прежде всего в создании национальной трагедии. До него театр был ориентирован на подражание латинской драме Сенеки. Талантливые предшественники Корнеля — Александр Арди, Робер Гарнье, Жан Ротру и другие — не сумели сломить рамок условности, превращавшей трагедию в сухую декламацию. Корнелю удалось оживить французскую драму, привив ей испанский элемент движения и эмоций; с другой стороны, он возобновил традиции классической драмы в изображении страстей, глубоко человечных по сути, но стоящих выше обыденной жизни по своей силе.

Про творчество Корнеля и его преемника Расина некоторые критики говорили, что «Корнель рисует людей такими, как они должны были бы быть, а Расин — такими, каковы они в действительности». Корнель изображает идеальное человечество, героев с непреклонной волей в исполнении самого сурового долга, и если это и придает некоторую сухость его трагедиям, то она возмещается жизненностью трагических конфликтов, изображаемых поэтом. Корнель исходит из аристотелевского принципа, что трагедия должна воспроизводить важные события, что в ней должны действовать сильные люди, душевные конфликты которых приводят к роковым последствиям. Но вместе с тем он помнит, что душу зрителя трогают только бедствия, вытекающие из свойственных ему самому страстей.

Эти принципы Корнель излагает в своих теоретических рассуждениях, то есть в предисловиях к трагедиям и в «Discours sur le poème dramatique», и воплощает в лучших своих трагедиях. Все они проникнуты вечной борьбой долга и чувства, любовь противопоставляется долгу по отношению к родителям, патриотизм — семейным привязанностям, великодушие — внушениям государственной политики, преданность религиозной идее — увлечениям личного чувства и т. д. Только в «Сиде» победа остается на стороне любви, вносящей гармонию в разъединённые долгом души.

В «Горации» первенствующее значение и окончательная победа принадлежат патриотизму; Корнель достигает высшего пафоса в изображении римского гражданина, старика Горация, предпочитающего смерть сына его позору, ставящего государство выше семьи.

В «Полиевкте» замечательна трагическая фигура мученика, внезапно осенённого благодатью веры и находящего в ней силу стать выше земных привязанностей.

Могучий стих Корнеля, по пластичности, выразительности и силе — исключителен для своего времени. Умение заключить в одной фразе сущность личности составляет характерную черту Корнеля. Знаменитое «Пусть бы умер!» (Qu’il mourût!) старика Горация, в ответ на вопрос, что мог сделать его сын, оказавшийся лицом к лицу с тремя противниками; яркий контраст между словами Горация: Albe vous a nommé — je ne vous connais plus и ответом Куриация: je vous connais encore — всё это и многое другое вызывало восхищение современников.

Переводчики Корнеля 
Пьесы Корнеля на русский язык переводили:
 Я. Б. Княжнин: «Сид» (, 1779); «Смерть Помпея» (, 1779); «Цинна или Августово милосердие» (, 1779); «Родогуна» (, 1788);
 П. А. Катенин: «Сид» (, 1822). Об этом переводе упоминает Пушкин в первой главе «Евгения Онегина»: «Там наш Катенин воскресил// Корнеля гений величавый» (строфа XVIII).
 Е. Барышев: «Сид» (, 1881) и «Родогонда» (, 1881).
 Михаил Лозинский: новый перевод «Сида» (1938);
 Вс. Рождественский;
 Т. Гнедич;
 Ю. Корнеев;
 М. Кудинов;
 Александр Кочетков.

Наиболее полное собрание пьес Корнеля на русском языке было опубликовано издательством «Искусство», куда вошли: «Компаньонка», «Королевская площадь», «Иллюзия», «Сид», «Гораций», «Цинна», «Полиевкт», «Помпей», «Лжец», «Родогуна», «Ираклий», «Дон Санчо Арагонский», «Никомед», «Серторий» и «Сурена».

См. также 
 Габриэль Жильбер
 Правнучкой Корнеля была Мари́ А́нна Шарло́тта Корде́ д’Армо́н (), более известная как Шарлотта Корде (1768—1793).

Примечания

Библиография 
 
 Couton G. Le vieillesse de Corneille. — : 1949.
 Dort B. Pierre Corneille dramaturge. — : 1972.
 Prigent M. Le Héros et l’État dans la tragédie de Pierre Corneille. — : 1988.
 Niderst A. Pierre Corneille. — : 2006.
 Le Gall A. Pierre Corneille en son temps et en son oeuvre : enquête sur un poète de théâtre au XVIIe siècle . — : 2006.
 Мокульский С. С. Корнель и его школа // История французской литературы. — Т. 1. — —: 1946. — С. 405—438.
 Балашов Н. И. Пьер Корнель. — : 1956.
 Сигал Н. А. Пьер Корнель. — —: 1957.
 Большаков В. П. Корнель. — : 2001.

Ссылки 

 
 

Французские поэты XVII века
Классицизм